Longèves puede referirse a: 

 Longèves, comuna francesa situada en Charente Marítimo.
 Longèves, comuna francesa situada en Vendée.